Ancistrocerus antilope  — вид одиночных ос (Eumeninae).

Распространение 
Палеарктика: от Западной Европы до Японии. Монголия, Афганистан, Малая Азия, Кавказ, Казахстан, Киргизия, Сибирь.

Описание 
Осы имеют длину от 10 до 16 мм. Чёрно-жёлтые. Низ боков заднегруди, бока и задняя поверхность промежуточного сегмента блестящие, с нежной сглаженной скульптурой. На брюшке самки сверху 3—4 полные и 1 сильно укороченная по бокам жёлтые краевые перевязи.

Примечания

Литература 
 Cooper, K. W. 1953: Biology of eumenine wasps. I. the ecology, predation and competition of Ancistrocerus antilope (Panzer). // Trans. Am. Ent. Soc. 79: 13–35.
 Cooper, K. W. 1955: Biology of eumenine wasps. II. Veneral transmission of mites by wasps, and some evolutionary problems arising from the remarkable association of Ensliniella trisetosa with the wasp Ancistrocerus antilope. // Trans. Am. Ent. Soc. 80: 119–174.
 Cowan, D. P. & G. P. Waldbauer. 1984: Seasonal occurrence and mating at flowers by Ancistrocerus antilope. // Proc. Ent. Soc. Wash. 86: 930–934.

Ссылки 
 Ancistrocerus antilope — www.biolib.cz
 Ancistrocerus antilope — www.eol.org

Ancistrocerus
Насекомые Европы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1789 году